Siekierski ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Siekierski (1920–1989), polnischer Schriftsteller
 Czesław Siekierski (* 1952), polnischer Politiker, MdEP